— японский разработчик видеоигр, в основном известен за его работу над серией игр .hack, а также серий файтингов, основанных на франшизе Naruto. Он также известен созданием серии Little Tail Bronx (например Tail Concerto и Solatorobo: Red the Hunter). В 2016 году они расширили свою рабочую силу на международном рынке, открыв студию в Монреале, Канада.

История 
CyberConnect2 был впервые сформирован 16 февраля 1996 года как «CyberConnect», располагавшийся в Фукуоке, Япония, но 16 сентября 2001 года он был переименован в «CyberConnect2». 3 октября 2007 года CyberConnect2 сменил свой логотип и решил расширить свое производство за пределы игр, начав с формирования Sensible Art Innovation для создания трилогии .hack //G.U. и LieN для сочинения музыки.

CyberConnect2 в 2010 году открыл студию в Токио, Япония, а позже в 2016 году открыл свою первую международную студию в Монреале, Канада. Фукуока остаётся родным местом компании.

CyberConnect2 было поручено разработать над ремейком Final Fantasy VII, описанном в объявлении о приеме на работу Famitsu от CyberConnect2 в марте 2015 года как фотореалистичной ролевай игре, ориентированной на международный рынок, построенной на движке Unreal Engine 4 с использованием физически корректного рендеринга. В мае 2017 года было объявлено, что они покинули проект из-за неразумного управления сверху, и Square Enix перенесла оставшуюся разработку ремейка Final Fantasy VII на себя. После выхода игры в 2020 году было обнаружено, что более половины контента ремейка Final Fantasy VII было разработано CyberConnect2.

Текущие проекты 
По состоянию на 2015 год CyberConnect2 в настоящее время работает над двумя проектами для консолей текущего поколения. Первый — это открытый мир. Второй включает в себя виртуальную реальность.

Во время прямой трансляции на NicoNico также было заявлено, что CyberConnect2 объявит о своем «видении будущего» компании, которое будет вести их в течение следующего десятилетия. Это объявление впервые появится в номере журнала Famitsu 1 февраля.

Список видеоигр

Фильмы 
CyberConnect2 также выпустил два компьютерных анимационных фильма для франшизы .hack. Первая из них, .hack//G.U. Trilogy, является адаптацией игр .hack //G.U. и была выпущена в декабре 2007 года.Второй фильм — .hack//The Movie, который вышел в прокат 21 января 2012 года.

Рекомендации

Ссылки 
  

Производители компьютерных игр Японии